Ва́динский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Пензенской области России.

Административный центр — село Вадинск.

География 
Район расположен на северо-западе области, граничит на северо-востоке со Спасским, на востоке — с Нижнеломовским, на юге — с Пачелмским и Башмаковским, на западе — с Земетчинским районами Пензенской области, на севере — с Мордовией.

Общая площадь района 1040 км², имеется 81,4 тыс. га сельхозугодий, в том числе 40,2 тыс. га пашни, 16,1 тыс. га лесов. Основную часть земель составляют чернозёмные и лесные почвы.

По территории района протекает река Вад, имеется Вадинское водохранилище с объёмом воды 21,4 млн м³. Имеются запасы 535 тыс. тонн фосфоритов, 1 млн тонн глины, 100 тыс. тонн торфа.

История 
16 июля 1928 года был создан Керенский район в составе Пензенского округа Средне-Волжской области. В него вошла в основном северная часть территории бывшего Керенского уезда Пензенской губернии.

С 1929 по 1935 годы район в составе Средне-Волжского (Куйбышевского) края, с 1936 по 1937 годы — в Куйбышевской области. 27 ноября 1937 года район включён в состав Тамбовской области. В феврале 1939 года передан из Тамбовской области в состав вновь образованной Пензенской области.

17 февраля 1940 года после переименования Керенска в Вадинск район также переименован в Вадинский.

В апреле 1941 года часть территории Вадинского района была передана в новый Салтыковский район.

30 сентября 1958 года к Вадинскому району была присоединена часть территории упразднённого Салтыковского района.

С 26 декабря 1962 года по 30 декабря 1966 года район был упразднён, его территория входила в состав Земетчинского, Беднодемьяновского (Спасского), Нижне-Ломовского, Пачелмского районов.

В соответствии с Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО в районе образовано 12 сельских поселений (сельсоветов), установлены границы муниципальных образований.

22 декабря 2010 года в соответствии с Законом Пензенской области № 1992-ЗПО было упразднено 5 сельсоветов с включением их территорий в состав других сельсоветов.

Население

Административное деление 
В Вадинский район как административно-территориальное образование входят 7 сельсоветов.

В муниципальный район входят 7 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Вадинском районе 52 населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
В декабре 2015 года село Красная Поляна и деревня Старая Петровка Рахмановского сельсовета, посёлки Лесной и Новый Путь Серго-Поливановского сельсовета исключены из учётных данных административно-территориального устройства Пензенской области как населённые пункты, фактически прекратившие своё существование, в которых отсутствуют официально зарегистрированные жители.

Экономика 
В 2008 году доходы районного бюджета составили 116367 рублей, расходы — 118339 рублей.

В районе действует 5 сельскохозяйственных предприятий, 45 фермерских хозяйств, 2 подсобных хозяйства.

Основные виды производимой продукции в отрасли растениеводства — зерно, сахарная свёкла, корма для животных, в отрасли животноводства — молоко, мясо. Основные производители сельскохозяйственной продукции — ООО «Аткинское», ООО «Казачье», ООО СПО «Котельское». В 2009 году посевная площадь составила 18912 га, урожайность зерновых — 16,2 ц/г, сахарной свёклы 480,4 ц/г.

В 2009 году произведено 57 тонн мяса, 1632,4 тонн молока. Поголовье крупного рогатого скота составило 4800 голов, в том числе 2239 коров.

На территории района функционируют 6 промышленных предприятий.

Социальная сфера 
На территории района действуют 11 общеобразовательных школ (3 средних и 8 основных); в них обучаются 811 учащихся. Работает профессиональное училище (91 учащийся). В училище ведётся подготовка сварщиков, мастеров сельхозпроизводства, поваров. Имеются: детский сад «Солнышко», дом детского и юношеского творчества, спортивная, музыкальная, воскресная школы.

Работают: 11 библиотечно-досуговых центров, МУК МКДЦ, районная библиотека, два выездных класса детской школы искусств.

Транспорт 
Через территорию района проходит автодорога областного значения Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино.

Родившиеся в Вадинском районе 
 Батяев, Василий Сергеевич — герой Советского Союза;
 Варюшин, Михаил Петрович (1900—1972) — советский военный деятель, полковник (1938 год).
 Жеребцов, Иван Иванович — герой Советского Союза;
 Мокроусов, Иван Тимофеевич — герой Советского Союза;
 Пивоваров, Николай Иванович — кавалер ордена Славы трёх степеней;
 Фатигаров, Александр Семёнович — военачальник, контр-адмирал;
 Канакин, Валерий Владимирович — герой России, полковник, начальник отдела управления «А» ФСБ;
 Мясников, Георг Васильевич — второй секретарь Пензенского обкома КПСС (1961—1964, 1965—1986), секретарь Пензенского обкома КПСС (1964—1965), первый заместитель председателя правления Советского фонда культуры (1986—1991), заместитель председателя правления Российского фонда культуры (1991—1992);
 Черницов, Александр Иванович — председатель правительства Пензенской области (июль 2008 — апрель 2009), заместитель губернатора.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района
 Район на сайте «Пензенская область: города, веси, люди»
 На портале «Суслоны»